N.N., NN o N-N son siglas que pueden referirse a:

NN (normalnull: ‘nivel cero de altitud’, 'sobre el nivel del mar'), expresión en alemán  para referirse a un sistema de referencia para las medidas de altitud de los accidentes geográficos en Alemania. En alemán Metern über dem Meeresspiegel o abreviadamente m ü. NN significa metros sobre el nivel del mar del Norte.

 NN (nomen nescio: ‘nombre desconocido’), expresión en latín usada para designar a una persona sin nombre o desconocida. En inglés, NN también se traduce como no name (‘sin nombre’) En español también se conoce como No-Nombre.

 NN (Nacht und Nebel: 'noche y niebla', es decir, 'a escondidas'), expresión en alemán usada durante la Segunda Guerra Mundial para designar a un grupo específico de víctimas y prisioneros de los campos de concentración nazis, y el sistema de directivas (el Decreto NN) en el que se sustentaba.

 N. N., una serie de televisión colombiana.

 N. N., Numerio Negidio, demandado ficticio en derecho romano.

 n.n, emoticono ASCII del popular programa de comunicaciones MSN Messenger para expresar felicidad.

NN: Sin identidad, película peruana del 2014

Siglas